Ganga (geologia), mineral que no s'aprofita i es llença.
 Dinastia Ganga Occidental (Gangues Occidentals), dinastia del sud de Karnataka que va governar del segle IV al X
 Dinastia Ganga Oriental (Gangues Orientals), dinastia d'Orissa del  al , fundada per descendents de l'anterior
 Ginés Ganga Tremiño (Elx, 1900 - Mèxic, 1944), dirigent socialista valencià 
 Riera de la Ganga, torrent de la conca de Calonge (Catalunya) que neix a Calonge (Baix Empordà)
 Ganga occidentals (350 - 1000), dinastia que va governar entre el   i el XI a les regions de l'actual Estat de Karnataka, al sud de l'Índia
 Can Ganga, casa fortificada del  construïda al municipi de Tossa de Mar (Selva)
 Aus:
 Ganga de Burchell, ocell de la família dels pteroclídids que habita sabanes àrides de l'Àfrica Meridional
 Ganga caranegra, ocell de la família dels pteroclídids (Pteroclididae) que habita estepes arbustives d'Àfrica Oriental,
 Ganga coronada, ocell de la família dels pteroclídids que habita deserts de l'Àfrica Septentrional i Àsia
 Ganga de dues bandes, ocell de la família dels pteroclídids que habita estepes arbustives d'Àfrica Meridional
 Ganga de quatre bandes, ocell de la família dels pteroclídids que habita planures i zones de matollar
 Ganga estepària, ocell de l'ordre dels pteroclidiformes 
 Ganga eurasiàtica, ocell de l'ordre dels pteroclidiformes 
 Ganga gorjagroga, ocell de la família dels pteroclídids que habita planures obertes d'Àfrica Oriental 
 Ganga de l'Índia, ocell de la família dels pteroclídids que habita vessants rocallosos d'Àsia Meridional 
 Ganga de Lichtenstein, ocell de la família dels pteroclídids que habita zones àrides d'Àfrica Septentrional
 Ganga de Madagascar, ocell de la família dels pteroclídids que habita les planures àrides de les terres
 Ganga de Namaqua, ocell de la família dels pteroclídids que habita zones àrides de l'oest i sud d'Angola 
 Ganga pigallada, ocell de la família dels pteroclídids que rep aquest nom per l'aspecte tacat del pit 
 Ganga del Tibet o ganga tibetana, ocell de la família dels pteroclídids que habita altiplans d'Àsia Central des de Tadjikistan
 Ganga ventrebruna o ganga de ventre bru, ocell de la família dels pteroclídids que habita zones àrides